Bolteria är ett släkte av insekter. Bolteria ingår i familjen ängsskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ängsskinnbaggar
Bolteria